Antoni Serra i Bauçà (Sóller, 1936-2023), escriptor mallorquí
 Antoni Serra i Fiter (Barcelona, 1869- Cornellà de Llobregat, 1932), ceramista i pintor modernista
 Antoni Serra i Illas (Mataró, 1939), entrenador de bàsquet 
 Antoni Serra Mir (Sa Pobla, 1956), batlle de Sa Pobla pel Partit Popular 
 Antoni Serra i Ramoneda (1933), economista català
 Antoni Serra i Santamans (Pont de Vilomara, 1915 - 2001), empresari català 
 Antoni Serra Serra (Sa Pobla, 1708 - Palma, 1755), frare de l'orde dels Mínims i autor religiós
 Antoni Serra i Pàmies (Valls, 1859 - Reus, 1929), comerciant i polític català